Argelos pode referir-se a:

 Argelos (Landes), comuna francesa do departamento das Landes;
 Argelos (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos.

Desambiguações de topônimos